Кидеринский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Цунтинском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Кидеро.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Цунтинского района
Сельские поселения Дагестана